Edición Especial, fue un álbum recopilatorio de la banda mexicana de rock, pop y música cristiana, Rojo. El disco salió luego de haber lanzado tres álbumes de estudio. El disco contaba con versiones nuevas de anteriores canciones, además de grabaciones en vivo y dos nuevos temas "No quiero vivir sin tu amor" y "Bajo tu control".

Lista de canciones 
 No quiero Vivir sin tu Amor [Canción nueva]
 Brillaré [Euro-MAZ Remix]
 Tú, Yo [KC-Ro Remix]
 Siempre te Amaré [En Vivo en Tijuana, México]
 Dios Manda Lluvia [En Vivo en Bogotá, Colombia]
 Gasolina [Fath Cat Remix]
 Desde el Amanecer [Versión Acústica]
 Bajo tu Control [Canción nueva]
 Con Todo [En Vivo en McAllen, USA]
 Soy Tuyo Hoy [En Vivo en Buenos Aires, Argentina]
 Revolución [En Vivo en Bogotá, Colombia]
 Prefiero [Salas-AR Remix]
 Brillaré [Euro-MAZ Remix Versión Extendida]
 Desde el Amanecer [Versión Radio]

Referencias 

Álbumes de México de 2006
Álbumes recopilatorios de 2006
Álbumes de rock
Álbumes de música cristiana
Álbumes en español
Álbumes de Rojo